

Patronyme 
 Franck Briffaut, (1958-), homme politique français
 Georges Briffaut, (1886-1973), fut un éditeur français.
 Henri Briffaut, (1857-1938), fut un homme politique français.

Édition 
 Les éditions Briffaut, sont une ancienne maison d'édition française.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme